Усть-Порт — посёлок в Таймырском районе Красноярского края России.

Основан в 1916 году.

До начала 1990-х годов в посёлке была одна из крупнейших на Таймыре звероводческих ферм по разведению голубого песца, входившая в состав совхоза «Октябрьский». В сферу деятельности хозяйства входил также рыболовный промысел, добыча пушного зверя и северного оленя. Имелось несколько единиц техники: самосвалы, тракторы, суда типа «Ярославец». На Усть-Портовском рыбозаводе осуществлялась переработка рыбы (заморозка, консервирование).

Население

Учебно-научная база МГУ 
С 1972 г. до 2003 г. в посёлке работала учебно-научная база Географического факультета Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова. Здесь проходили летнюю полевую практику по криолитологии студенты кафедры криолитологии и гляциологии (всего более 150 чел.) Практика включала в себя не только работы в самом Усть-Порту и непосредственной близости от него, но и многодневные маршруты на вездеходе в тундру (на 30-50 км от поселка), на катере по Енисею (от Воронцово до Игарки). Аспиранты и научные сотрудники проводили круглогодичные стационарные и полевые исследования температурного режима, криогенного строения грунтов, процессов пучения, морозобойного растрескивания, формирование пятен-медальонов и других мерзлотных форм рельефа и пр. По материалам исследований, полученных на базе станции опубликованы десятки научных работ, защищено несколько кандидатских диссертаций. Большая часть работ опубликована в сборниках научных статей «Проблемы криолитологии».

Ближайшие населённые пункты, ранее входившие в состав Усть-Енисейского района: Караул, Казанцево, Носок, Байкаловск, Воронцово, Мунгуй.

Примечания 

Населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого района